Xanthorhoe strigata är en fjärilsart som beskrevs av Alpheus Spring Packard 1867. Xanthorhoe strigata ingår i släktet Xanthorhoe och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
strigata